Antonio Sacco kan syfta på:

 Antonio Sacchi (1708–1788), en italiensk skådespelare
 Antonio Sacco (1731-1796), en dansk balettdansare och koreograf
 Antonio Sacco (fotbollsspelare) (?), en fotbollsspelare från Uruguay aktiv på 1920-talet